Miejscowości w USA:
 Elmwood Park – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Elmwood Park – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Elmwood Park – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine